Асса может означать:

 Асса — мужское имя
  — женское имя.
 Асса, Луи д' (1733—1760) — французский национальный герой.

В культуре 
 А́сса (или хорса) — восклицание в кавказских танцах; за что кавказцев (чеченцев, ингушей) казаки прозвали «ойся».
 Асса воче () — в музыке означает, что голос певца не аккомпанируется инструментом.
 «АССА» (1980) — авангардная квартирная галерея, открытая Тимуром Новиковым вместе с Олегом Котельниковым в Ленинграде.
 Гарик «Асса» (Олег Коломейчук) — деятель андеграунда, один из негласных лидеров авангардной советской моды 1980-х.
 «Асса» (1984) — андеграундный короткометражный фильм Евгения Кондратьева.
 «Асса» (1987) — художественный фильм Сергея Соловьёва; 1-й фильм трилогии.
 «Асса» — музыкальный альбом к фильму «Асса».
 «2-Асса-2» (2008) — художественный фильм С. Соловьёва, продолжение фильма «Асса».

География 
 Асса (приток Астико) — река в Италии.
 Асса (приток Сунжи) — река в Ингушетии, приток Сунжи.
 Асса (река в Казахстане) — река в Казахстане.
 Асса (впадина) — впадина (130 м ниже ур. моря) в котловине Турфана в Тянь-Шане.
 Баб эль-Асса («Ворота Асса») — названия нескольких географических объектов в Алжире и Марокко.

Аббревиатуры 
 АССА — автоматическая служба сервиса абонентов.
  — «Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров» ().

См. также 
 Аса (значения)
 Асс

Примечания 

